Pott kan som auktorsförkortning betyda:

 Reino Pott
 Johann Friedrich Pott

Robotskapade auktorsförkortningar